

Economia 
 DCX – simbolo NYSE della DaimlerChrysler

Informatica 
 DCX  – formato di file

Medicina
 DCX  – gene implicato in alcune forme di lissencefalia

Altro 
 DCX – seicentodieci nel sistema di numerazione romano
 McDonnell Douglas DC-X  – veicolo spaziale